Ort und Gebäude: 
 Kollegiatstift von Tum in der Gemeinde Góra Świętej Małgorzaty, Powiat Łęczycki in der polnischen Woiwodschaft Łódź

Kultur:
 Tum (Volk), Ethnie in Laos
 Tum als Variante von Atum, ägyptischer Gott 
 Der Tum, Mariengesang von Heinrich von Mügeln

Familienname:
 Hervé Tum (* 1979), kamerunischer Fußballspieler
 Rigoberta Menchú Tum (* 1959), guatemaltekische Menschenrechtsaktivistin

Kürzel:

TUM: 
 Technische Universität München
 Technische Universität Magdeburg, eine von 1953 bis 1993 bestehende Hochschule
 TUM Records, finnisches Jazz- und Improvisationslabel
 internationaler Flughafen Tumut, New South Wales, Australien nach dem IATA-Code

tum: 
 Lithiumborsilicid (Abgeleitet aus dem Kürzel der Technischen Universität München)
 Sprachcode nach ISO 639-2 für die Bantusprache Tumbuka 

tUM:
 the Ultimate Meeting, Demoparty in Südwestdeutschland

-tum steht für:

 ein deutsches Suffix mit verschiedenen Bedeutungen:
 Herrschaft und andere Objektbezeiehungen: Fürstentum, Königtum, Eigentum, Brauchtum
 Geisteshaltungen und andere Zustände: Christentum, Judentum, Heldentum, Deutschtum, Siechtum  

Siehe auch:
 Thum (Begriffsklärung) 
 Thumm
 Tuum

Abkürzung